Ort kan avse:

 Ort – i geografin en avgränsad plats som har ett ortnamn
 Ort (gruvdrift) – en underjordisk gång utsprängd i samband med gruvbrytning
 Ort – ett provinsiellt namn på en fiskart i familjen karpfiskar, se id (fisk)
 Geometrisk ort – mängden av de punkter, som satisfierar ett eller flera geometriska villkor
 Ortlinjer – ett begrepp inom navigation
 Ort – ett rymdmått, se jungfru (mått)
 Ort (viktenhet) – ett viktmått
 Ort – en myntenhet, se riksdaler 
Orten – benämning av viss typ av förort
 ORT – en rysk TV-kanal , se Pervyj Kanal